HomeAway, Inc. é um mercado de férias de aluguer, com mais de 2.000.000 de , aluguéis de férias em 190 países, e opera em 50 websites em mais de 23 línguas. A empresa oferece uma seleção completa de aluguel para famílias e grupos para encontrar acomodações, tais como cabines, apartamentos, castelos, casas, celeiros e quintas. Fundado em fevereiro de 2005 e sidiada em Austin, a empresa tornou-e uma sociedade cotada em bolsa em 2011. A 4 de novembro de 2015, a Expedia, Inc. anunciou a sua intenção de comprar a HomeAway. A aquisição foi completada um ano mais tarde nesse anno, em 15 de dezembro.

História 
HomeAway, Inc. foi fundada em 2004 como CEH Holdings. A empresa adquiriu vários sites e consolidadas em um único férias mercado, o lançamento de HomeAway.com em junho de 2006.

Financiamento 
A HomeAway anunciou em novembro de 2006 que angariou 160 milhões de dólares para financiar iniciativas de expansão global, incluindo a aquisição da VRBO.com (Vacation Rentals by Owner). A 11 de novembro de 2008, a HomeAway anunciou que tinha alcançado um capital próprio adicional de 250 milhões de dólares. Esse investimento foi conduzido pela Technology Crossover Ventures (TCV) em conjunto com os investidores existentes, a Austin Ventures, a Institutional Venture Partners (IVP) e a Redpoint Ventures. Em 2010, o ''Wall Street Journal'' considerou a HomeAway uma das 10 melhores empresas com capital de risco.

Referências

Links externos